GS poate fi:

 Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .gs, domeniu de Internet de nivel superior (TLD) pentru Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud

Legături externe 
  „GS” la acronymfinder.com